GMC Safari – samochód osobowo-dostawczy typu van klasy średniej produkowany pod amerykańską marką GMC w latach 1985–2005.

Pierwsza generacja 

GMC Safari I został zaprezentowany po raz pierwszy w 1981 roku.

W 1985 roku General Motors zdecydowało się rozbudować ofertę Chevroleta i GMC o średniej wielkości samochody osobowo-dostawcze jako alternatywa dla oferowanych wówczas SUV-ów i pickupów. Bliźniacza odmiana Chevroleta Astro otrzymała nazwę GMC Safari o trafiła na rynek równolegle zarówno jako rodzinny van, jak i pojazd dostawczy z nieprzeszkloną przestrzenią ładunkową.

Silnik 
 L4 2.5l 98 KM
 V6 4.3l 165 KM
 V6 4.3l 200 KM

Druga generacja 

GMC Safari II został zaprezentowany po raz pierwszy w 1995 roku.

W 1995 roku General Motors przedstawiło nową generację swoich średniej wielkości osobowo-dostawczych vanów. GMC Safari II, podobnie jak nowy Chevrolet Astro zyskał charakterystyczny pionowy, ścięty przód z dużymi kanciastymi reflektorami i większą atrapę chłodnicy z dużym, czerwonym logo GMC. W zależności od wariantu osobowego czy dostawczego, Safari II miało inny kształt reflektorów – w wersji osobowej były one bardziej kanciaste i zajmowały większą część pasa przedniego.

W 2005 roku zdecydowano się zakończyć produkcję GMC Safari na rzecz nowego, dużego crossovera GMC Acadia. Wersja dostawcza nie otrzymała następcy, przez co jedynym samochodem użytkowym w ofercie od tego czasu pozostał większy model GMC Savana.

Silnik 
 V6 4.3l

Przypisy 

Safari
Samochody z napędem AWD
Vany
Samochody z lat 80.
Samochody z lat 90.
Samochody z lat 2000–2009
Furgony
Samochody dostawcze